Maldon är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Essex och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden London. Distriktet har 59 418 invånare (2001).

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Civil parishes 
 Althorne, Asheldham, Bradwell-on-Sea, Burnham-on-Crouch, Cold Norton, Dengie, Goldhanger, Great Braxted, Great Totham, Hazeleigh, Heybridge, Heybridge Basin, Langford, Latchingdon, Little Braxted, Little Totham, Maldon, Mayland, Mundon, North Fambridge, Purleigh, Southminster, St. Lawrence, Steeple, Stow Maries, Tillingham, Tollesbury, Tolleshunt D'arcy, Tolleshunt Knights, Tolleshunt Major, Ulting, Wickham Bishops, Woodham Mortimer, Woodham Walter.

Källor 

 
Englands distrikt
Essex